Oncești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Oncești (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Oncești (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
 Oncești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Oncești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Oncești (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu